Androcorys är ett släkte av orkidéer. Androcorys ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Androcorys